Adrien Pouliot peut désigner :
 Adrien Pouliot (1896-1980), mathématicien québécois ;
 Adrien D. Pouliot (1957-), homme d'affaires et homme politique québécois.